Guillem d'Orange o Guillem I de Tolosa (768 - 812), duc d'Aquitània (781 - 806), comte de Tolosa 
 Guillem I d'Orange-Nassau dit «el Taciturn» (castell de Dillenburg, Nassau, 1533 - Delft, 1584), governador d'Holanda, Zelanda, Utrecht (1559) i Frísia (1581), primogènit i successor del comte Guillem de Nassau-Dillenburg-Katzenellnbogen 
 Guillem III d'Orange-Nassau (1650 - 1702), príncep sobirà d'Orange per naixement i rei d'Anglaterra i Escòcia
 Guillem IV d'Orange (Leeuwarden, Països Baixos, 1711 - La Haia, 1751) 
 Guillem d'Orange o Guillem I dels Països Baixos (L'Haia, 1772 - Berlín, 1843), príncep dels Països Baixos (1813 -15), rei dels Països Baixos (1815-40) 
 Guillem d'Orange o Guillem II dels Països Baixos (L'Haia, 1792 - Tilburg, 1849), rei dels Països Baixos (1840-49)
 Joan Guillem d'Orange-Nassau (Dessau, Alemanya, 1687 - Dordrecht, 1711), duc de Nassau-Dietz i de Katzenbogen (1696-1711) i príncep d'Orange